Belle Époque, a századforduló francia elnevezése
Belle Epoque, francia diszkóegyüttes
Belle epoque  (1992), Fernando Trueba filmje
La belle Époque (2006), Szekeres Csaba filmje